Кубок ПФЛ 2005 — 3-й розыгрыш Кубка ПФЛ. Проходил с 4 по 10 ноября 2005 года на стадионе «Лужники» в Москве.

Участники 
Победители зональных турниров Второго дивизиона сезона 2005 года:
 «Балтика» (Калининград) — зона «Запад»
 «Салют-Энергия» (Белгород) — зона «Центр»
 «Ангушт» (Назрань) — зона «Юг»
 «Содовик» (Стерлитамак) — зона «Урал-Поволжье»
 «Металлург» (Красноярск) — зона «Восток»

Результаты матчей

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

Итоговая таблица

Бомбардиры

Лучшие игроки 
 Лучший игрок — Эдуард Зацепин («Содовик»)
 Лучший вратарь — Сергей Чепчугов («Металлург»)
 Лучший защитник — Андрей Кондрашов («Балтика»)
 Лучший полузащитник — Александр Шуленин («Содовик»)
 Лучший нападающий — Юсуп Гугуев («Ангушт»)

Примечания

Ссылки 
 Кубок ПФЛ 2005 на сайте ПФЛ

2005